Perigi (Kota Kayu Agung), een bestuurslaag in Indonesië
 Perigi (Pangkalan Lapam), een bestuurslaag in Indonesië
 Perigi (Pondok Aren), een bestuurslaag in Indonesië
 Perigi (Pulau Pinang), een bestuurslaag in Indonesië
 Perigi (Suela), een bestuurslaag in Indonesië